Osoby o tym nazwisku:
 Marceli Szała − polski rymarz i żołnierz, działacz kombatancki
 Walenty Szała − polski żołnierz i powstaniec
 Marek Szala – polski rzeźbiarz, artysta, plastyk